Ciało amorficzne, ciało bezpostaciowe – stan skupienia materii
 Amorfizm, bezpostaciowość – określenie w powojennych dyskusjach literackich